Roland AX-Synth () — наплечный синтезатор (кейтар), разработанный компанией Roland и выпущенный в августе 2009 года. Является модернизированным вариантом контроллера Roland AX-7, который лёг в основу архитектуры будущего синтезатора. Основным отличием от предшественника является наличие у AX-Synth собственного звукового генератора.

Возможности 

Благодаря наличию  датчика высоты тона, наподобие того, как это сделано в терменвоксе, инструментн позволяет играет длинные соло партии.

Поддержка MIDI

Характеристики

Примечания

Ссылки 
 
 
 Страница AX-Synth на официальном сайте компании Roland

Синтезаторы Roland
Появились в 2009 году в Японии